Der Kanton Pontailler-sur-Saône war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Dijon, im Département Côte-d’Or und in der Region Burgund; sein Hauptort war Pontailler-sur-Saône.

Der 19 Gemeinden umfassende Kanton war 214,51 km² groß und hatte 7059 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden 

Pontaillersursaone
Aufgelöst 2015